Мел Рамсден (; ) — британский художник-концептуалист. Член художественной группы Искусство и язык.

Биография 
Родился в 1944 году в Илкестоне. Он учился в Ноттингемском колледже искусств с 1962 по 1963 год.

Он является представителем концептуального искусства, созданного в Европе и США в конце 1960-х годов.

Одна из его работ под названием Тайные картины представляет собой чёрный квадрат со следующим текстом: " Содержание этой картины невидимо; характер и размеры содержания должны постоянно храниться в тайне, известной только художнику ".

В 1971 году присоединился к художественной группе Искусство и язык.

Библиография 
 Каталог выставки documenta 5 ; каталог (в виде картотеки) Том 1: (материал) ; Том 2: (список выставок) ; Кассель, 1972
 Documenta Archiv (ed.), Wiedervorlage d5 — Eine Befragung des Archivs zum documenta 1972 ; Кассель / Остфильдерн, 2001, (ISBN 3-7757-1121-X)
 Каталог documenta 6, Том 1 : Живопись, Скульптура / Внешняя среда, Перфоманс ; Том 2 : фотография, фильм, видео ; Том 3 : Рисунки, утопический Дизайн, Книги; Кассель (ISBN 3-920453-00-X)
 Каталог: documenta 7 Кассель ; Том 1: (Биографии художников) ; Том 2 : (произведения) ; Кассель, 1982 (ISBN 3-920453-02-6)
 (каталог documenta 10), Политика- Поэзия — книга documenta X, Кассель / Остфильдерн, 1997, (ISBN 3-89322-909-4) (на немецком) / (ISBN 3-89322-911-6) (на английском)
 Marzona, Daniel, Konzeptkunst ; Кёльн, 2005, (ISBN 3-8228-2959-5)
 Кошут, Джозеф, «The Artist as Anthropologist», Art After Philosophy and After, MIT Press, 1991, p. 117

Примечания 

Художники-концептуалисты
Современные художники Великобритании